Microhendersonula är ett släkte av svampar. Microhendersonula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Microhendersonula